J7, J-7 ou J07 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Chengdu J-7, un avion de chasse chinois basé sur le MiG-21 soviétique ;
 HMS Beaumaris (J07), un dragueur de mines de la Royal Navy ;
 HMS J7, un sous-marin de la Royal Navy ;
 , un avion de chasse allemand de la Première Guerre mondiale.

Mathématique 
 Pyramide triangulaire allongée (J7), une figure géométrique.

Transports 
Automobile
 Peugeot J7, un fourgon du constructeur français Peugeot.

Aviation
  ;
  (anciennement) ;
 .

Signalisation routière
 Manche à air, balise routière en France

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres